Osoby o tym nazwisku:
 Gert Elsässer – austriacki skeletonista

Inne:
 (4385) Elsässer – planetoida z grupy pasa głównego asteroid